Serge Martel peut désigner : 

 Serge Martel (1926-1995), comédien et écrivain français ;
 Serge Martel (1952-), joueur de hockey sur glace canadien.